Гео́ргий Красно́в:
 Краснов, Георгий Васильевич (1937—2012) — чувашский писатель, прозаик и драматург, педагог, журналист.
 Краснов, Георгий Иванович (1870—?) — русский генерал-майор, участник русско-японской войны.